Die 30. nationale Deutsche Tischtennis-Meisterschaft fand am 20. und 21. Januar 1962 in Freiburg im Breisgau statt.

Im Herreneinzel fand eine Wachablösung statt: Eberhard Schöler wurde erstmals Deutscher Meister durch einen 3:2-Endspielsieg gegen Dieter Michalek. Schöler beendete damit die Rekord-Siegesserie des Conny Freundorfer, der vorher neun Mal in Folge den Titel gewonnen hatte. Ausgeschaltet wurde Freundorfer im Viertelfinale vom überraschend starken Peter von Klaudy, der sich bereits in der ersten Runde gegen Hans Wilhelm Gäb durchsetzte. Auch im Doppel stand Eberhard Schöler zusammen mit Dieter Forster im Endspiel, das jedoch gegen Erich Arndt/Dieter Michalek verloren ging.

Im Damenbereich erschienen viele neue Namen auf der Teilnehmerliste, was jedoch oft durch Heirat zustande gekommen war. So wurde Uschi Matthias deutsche Meisterin im Einzel. Diesen Titel hatte sie bereits 1958 unter dem Namen Fiedler gewonnen. Auch die Zweite Inge Harst war bereits 1960 und 1961 als Inge Müser deutsche Meisterin. Im Endspiel zwischen Matthias und Harst setzte im dritten, vierten und fünften Satz ein Zeitspiel ein, in dem sich Matthias jeweils durchsetzte. Sieger im Damendoppel wurden Edit Buchholz/Heide Dauphin vor Gudrun Müller/Hilde Gröber.

Deutscher Meister im Mixed wurden Hans Wilhelm Gäb/Jutta Teller (früher Jutta Kruse) vor Heinz Harst/Inge Harst (früher Müser). Es war das gleiche Endspiel mit den gleichen Siegern wie im Vorjahr.

Alle Spiele wurden im Modus Best-of-Five (drei Gewinnsätze) ausgetragen.

DTTB-Bundestag 
Der Bundestag ernannte den bisherigen Vorsitzenden des DTTB-Schiedsrichterausschusses Eberhard Rottkewitz zum kommissarischen Sportwart. Rottkewitz trat die Nachfolge des zurückgetretenen Karl Morhard an. Im Juli 1962 bestätigte der DTTB-Beirat in Saulgau Rottkewitz als Sportwart.

Herreneinzel

Dameneinzel

Herren-Doppel

Damen-Doppel

Mixed

Literatur 
 Ausführliche Berichte und alle Ergebnisse in Zeitschrift DTS, 1962/3, Ausgabe West

Einzelnachweise

Weblinks 
 DM 1961/62 – Vereinszugehörigkeit, Zusammenstellung: Edgar Kemmer (abgerufen am 22. November 2018)
 Deutsche Meister der Damen und Herren ab 1931 (Plätze 1-4), Tischtennis-Archiv von Hans-Albert Meyer (abgerufen am 28. Januar 2018)
	

1962
Tischtennisveranstaltung 1962
Sportveranstaltung in Freiburg im Breisgau